Le terme pont de Plougastel peut désigner chacun des deux ponts enjambant l'Élorn entre Plougastel-Daoulas et Le Relecq-Kerhuon :
 le pont Albert-Louppe ou premier pont de Plougastel, inauguré en 1930.
 le pont de l'Iroise ou second pont de Plougastel, inauguré en 1994.

Il désignait bien sûr uniquement le premier avant la construction du pont de l'Iroise.

Pont dans le Finistère